Baureihe 79 steht für von der Deutschen Reichsbahn übernommene Tenderlokomotiven:

 Baureihe 79.0: ehemalige Sächsische XV HTV (1925–1933)
 Baureihe 79.0II: ehemalige BLE Nr. 44 (1938–1947)
 Baureihe 79.0III: ehemalige SNCF 242 TA (1952–1963)